Miejscowości w Polsce:
 Bruskowo Małe
 Bruskowo Wielkie